ЕЭК — многозначный термин:

 Евразийская экономическая комиссия
 Евроазиатская энергетическая корпорация
 Европейская экономическая комиссия ООН